CCU o C.C.U. puede referirse a:
 La Compañía de Cervecerías Unidas (cuya marca aparece abreviada como CCU), empresa productora y distribuidora de bebidas en Chile.
 La unidad de control de cámara (por las siglas del inglés camera control unit), parte de un circuito de múltiples cámaras de televisión profesionales.
 Las siglas en inglés de Captura y utilización de carbono, un proceso de mitigación del cambio climático.

Siglas